Het ATP-toernooi van Metz 2016 (met de officiële naam Moselle Open 2016) werd gespeeld van 19 tot en met 25 september 2016. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van het Parc des Expositions de Metz Métropole in de Franse stad Metz.

Het enkelspel werd gewonnen door Lucas Pouille. Hij versloeg in de finale Dominic Thiem met 7-6(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door Julio Peralta en Horacio Zeballos. Zij versloegen in de finale Mate Pavić en Michael Venus met 6-3 en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz